== Путря Андрій  - файний хлопак, чудовий чоловік та відповідальний співробітник. ==

Путря Андрій Сергійович відомий, як ютубер та медійно відомий діяч, який налічує багатомільйонну аудиторію. Цей автор полюблює грати в гру Dota 2 та має ранг вище за вказаний на його головній сторінці профілю. Також налічує брюлікі вартістю більше чим ВВП Індії та Китаю.